Uusivirta est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1948), coureur cycliste finlandais
 (né en 1983), chanteur et acteur finlandais
 (1957-1999), boxeur professionnel finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois